Ciro o Cyrus puede referirse a:
El nombre Ciro.

Personajes históricos
Llevaron este nombre varios tenedores de mi salón, por ejemplo: persas de la dinastía aqueménida:
Ciro I de Anshan 
Ciro II el Grande 
Ciro el Joven, príncipe persa. 
También se destacaron personajes como:
 Ciro, arquitecto griego del  citado por Cicerón. 
 San Ciro, santo copto del . 
 Ciro de Alejandría, patriarca melquita y cofundador del Monotelismo.
 Ciro de Panópolis, escritor bizantino del .
 Cyrus Frisch, cineasta neerlandés.

Música
 Andrés Ciro Martínez, cantante, compositor y guitarrista argentino.

La infancia y hechos de Ciro II el Grande han dado origen a numerosas óperas que corresponden a los siguientes poetas y músicos:

 Con libreto de autor desconocido:
Ciro, ópera de Andrea Mattioli (1665). 
Ciro trionfante, ópera de Giovanni Frezza (1685). 
Ciro, ópera de Francesco Gasparini (1716). 
Ciro, ópera de Pietro Torri (1733). 
Ciro in Armenia, ópera de Daniel dal Barba (1750). 

 Con libreto de Maria Teresa Agnesi:
Ciro in Armenia, ópera de Maria Teresa Agnesi (1753).

 Con libreto de Aurelio Amalteo:
Ciro crescente, ópera de Antonio Bertali (1661).

 Oratorio con libreto de Francesco Aventi:
Ciro in Babilonia, oratorio de Gioacchino Rossini (1812).

 Con libreto de I. Balbi:
Ciro in Armenia, ópera de Giovanni Battista Sammartini (1753).

 Con libreto de Giovanni Battista Bordese:
Ciro in Babilonia, ópera de Pietro Raimondi (1820).

 Con libreto de Giovanni Andrea Moniglia:
Ciro vendicatore di se stesso, ópera de Antonio Draghi (1668).

 Con libreto de Pietro Ottoboni:
Ciro, ópera de Alessandro Scarlatti (1712).

 Con libreto de Pietro Pariati:
Ciro, ópera de Tommaso Albinoni (1709). 
Ciro, ópera de Francesco Bartolomeo Conti (1715). 
Ciro, ópera de Antonio Lotti (1716). 
Ciro, ópera de Domenico Natale Sarro (1716). 
Ciro, ópera de Francesco Ciampi (1726). 

 Con libreto de Giovanni Claudio Pasquini:
Ciro in Armenia, ópera de Johann Georg Reutter (1733).

 Con libreto de Paolo Antonio Rolli:
Ciro, ópera de Giovanni Bononcini (1724).

 Con libreto de Antonio Salvi:
Ciro riconosciuto, ópera de Francesco Araja (1731).

 Con libreto de Giulio Cesare Sorrentino:
Ciro, ópera de Francesco Provenzale (1653)
Ciro, ópera de Francesco Cavalli (1654). 

 Con libreto de Pietro Metastasio:
Ciro reconocido (Caldara)
Ciro reconocido (Capotorti)
Ciro reconocido (Cocchi)
Ciro reconocido (Hasse)
Ciro reconocido (Leo)
Ciro reconocido (Piccinni)

O bien algún otro compositor del siguiente anexo:

Anexo: Óperas tituladas "Ciro reconocido" que tienen por libretista a Metastasio.

Geografía
 Cirò es un municipio sito en el territorio de la provincia de Crotona, en Calabria, (Italia).